Hiehle bezeichnet:
 Hille, Speicherraum über Ställen in einem Hallenhaus

Hiehle ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Hiehle (* 1926), deutscher Jurist und beamteter Staatssekretär a. D.